Nipoã kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Nipoã (ort), São Paulo, 
 Nipoã (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar